Arbeiterhilfswerk bezeichnet:

 bis 2011 das Schweizerische Arbeiterhilfswerk, siehe Solidar Suisse
 Bremer Arbeiterhilfswerk